Příjmení Pavelka nosí více různých osobností:

 Artur Pavelka (1875–1958) – československý a český politik, meziválečný senátor za lidovou stranu
 David Pavelka (* 1991) – český fotbalista
 František Pavelka (1920–1943) – československý voják a výsadkář
 Jakub Pavelka (1865–1934) – český duchovní a básník
 Jaroslav Pavelka (* 1993) – český hokejista
 Josef Pavelka – vícero nositelů
 Karel Pavelka (* 1954) – český revmatolog
 Ladislav Pavelka (1900–??) – český římskokatolický kněz, středoškolský učitel a ředitel Legio angelica
 Miroslav Pavelka (1931-???) - český hokejista
 Ondřej Pavelka (* 1955) – český herec
 Roman Pavelka (1968–2001) – český fotbalista
 Rostislav Pavelka (* 1976) – český fotbalista
 Tomáš Pavelka(herec) (* 1971) – český herec
 Tomáš Pavelka (* 1980) – český stolní tenista
 Tomáš Pavelka (politik) (* 1998) – český politik
 Zdeněk Pavelka (* 1959) - český hokejista

přechýlení
 Alexandra Pavelková (* 1966) – slovenská spisovatelka
 Drahomíra Pavelková (* 1963) – slovenská ekonomka
 Irena Pavelková (* 1974) – česká vodní slalomářka
 Magda Paveleková (1931–2015) – slovenská herečka a bavička
 Soňa Pavelková – česká zpěvačka